Одуд — птах, єдиний сучасний представник родини одудових (Upupidae), однієї з родин ряду одудоподібних (Upupiformes).

Прізвище 

Одуд — прізвище українського походження.

 Одуд Вадим Миколайович (???—2022), майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Одуд (рід)

Примітки